Аэропорт Гамбелл (, ) — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Гамбелл (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Гамбелл занимает площадь в 81 гектар, расположен на высоте 8 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 16/34 размерами 1372 х 29 метров с асфальтовым покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

См. также 
 Инцидент с Ан-24 в Гамбелле

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски